ICMI steht für:
 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (engl. Indonesian Association of Muslim Intellectuals), indonesische muslimische NGO, gegründet 1990 von Bacharuddin Jusuf Habibie
 International Commission on Mathematical Instruction, internationale Gesellschaft für Mathematikpädagogik, Unterorganisation der International Mathematical Union
 International Cyanide Management Institute, internationale Überwachungsorganisation für den International Cyanide Management Code For The Manufacture, Transport and Use of Cyanide In The Production of Gold

Abkürzung